Marguerite de Clare peut se référer à plusieurs femmes nobles anglaises des  et  siècles :
 Marguerite de Clare (1250-1312), épouse d'Edmond de Cornouailles ;
 Marguerite de Clare (1287-1333), épouse de Bartholomew de Badlesmere ;
 Marguerite de Clare (1293-1342), épouse de Pierre Gaveston, puis d'Hugh Audley.
Homonymie dynastique